Battaglia di Carrickfergus (1597) – combattuta nel novembre 1597 nell'ambito della guerra dei nove anni
 Battaglia di Carrickfergus (1760) – combattuta il 21-26 febbraio 1760 nell'ambito della guerra dei sette anni